Kiefer Sherwood (né le  à Columbus, dans l'état de l'Ohio aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2012, il commence sa carrière avec les Phantoms de Youngstown dans l'USHL. Il passe professionnel avec les Gulls de San Diego dans la Ligue américaine de hockey en 2017.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2012-2013 || USA Hockey || USHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 							
| 2012-2013 || Phantoms de Youngstown || USHL ||9 ||0 ||2 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Phantoms de Youngstown || USHL ||55 ||13 ||19 ||32 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Phantoms de Youngstown || USHL ||60 ||29 ||27 ||56 ||26 ||4 ||1 ||1 ||2 ||14
|-
| 2015-2016 || Redhawks de Miami || NCHC ||34 ||11 ||7 ||18 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Redhawks de Miami || NCHC ||36 ||14 ||24 ||38 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Redhawks de Miami || NCHC ||36 ||9 ||21 ||30 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Gulls de San Diego || LAH ||11 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Ducks d'Anaheim || LNH ||50 ||6 ||6 ||12 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Gulls de San Diego || LAH ||29 ||6 ||12 ||18 ||12 ||16 ||4 ||4 ||8 ||20
|-
| 2019-2020 || Ducks d'Anaheim || LNH || 10 || 0 || 1 || 1 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Gulls de San Diego || LAH || 37 || 16 || 7 || 23 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Avalanche du Colorado || LNH || 16 || 0 || 3 || 3 || 0 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2020-2021 || Eagles du Colorado || LAH || 10 || 10 || 6 || 16 || 8 || - || - || - || - || - 
|-
| 2021-2022 || Avalanche du Colorado || LNH || 11 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| 2021-2022 || Eagles du Colorado || LAH || 57 || 36 || 39 || 75 || 34 || 8 || 4 || 6 || 10 || 17 

| 87 || 7 || 11 || 18 || 14 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0

Références 

Naissance en mars 1995
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Phantoms de Youngstown
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Ducks d'Anaheim
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Eagles du Colorado
Joueur de l'Avalanche du Colorado